Bei den NCAA Division I Tennis Championships wurden 2017 zum 133. Mal die Meister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Eine der sechs Konkurrenzen war das Herreneinzel. Gespielt wurde vom 24. bis zum 29. Mai auf dem Campus der University of Georgia in Athens, Georgia.

Kurz vor Turnierbeginn sagten mit Cameron Norrie (TCU) und Aleksandar Vukic (Illinois) die Nummern 1 und 3 der Setzliste ab. Topgesetzt war nun der Däne Mikael Torpegaard von der Ohio State University. Er scheiterte im Achtelfinale am späteren Sieger, dem US-Amerikaner Thai-Son Kwiatkowski von der University of Virginia.

Setzliste

Turnierplan

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Turnierplan (englisch, pdf)
 Selections auf ncaa.com (englisch)

College-Tennis-Saison 2016/17
Tennisturnier 2017
Tennisturnier in Athens (Georgia)
2017 Herreneinzel
Herrentennisturnier